Pridik ist der Nachname von

 Alexander Pridik (1864–1936), baltendeutscher Klassischer Philologe
 Eugen Pridik (1865–1935), baltendeutscher Archäologe und Numismatiker
 Karl-Heinz Pridik (1939–2022), deutscher Altphilologe